15-я Сибирская кавалерийская дивизия — соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918—1920 годов. Являлось манёвренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач.

История формирования 
15-я Сибирская дивизия сформирована в феврале 1920 года из отдельной кавалерийской бригады Вильмута, 12-й кавалерийской дивизии и кавалерийских полков 2-й и 6-й стрелковых дивизий).

Боевой путь 
Дивизия участвовала в подавлении Тамбовского восстания 1920—1921 годов.

Командный состав 15-й Сибирской кавалерийской дивизии

Начальники дивизии 
 2 октября 1920 — 19 декабря 1920 — Беляев
 20 декабря 1920 — 11 марта 1921 — Голиков Александр Григорьевич
 13 марта 1921 — 10 мая 1921 — Владимир Власьевич Корольков-Янов
 10 мая 1921 — 17 июля 1921 — Томин Николай Дмитриевич
 17 июля 1921 — 29 июля 1921 — исполняющий обязанности Иван Владимирович Тюленев
 29 июля 1921 — 31 марта 1922 — Дмитриенко Варфоломей Иванович

Военкомы дивизии 
 2 октября 1920 — 20 февраля 1921 — Николай Фёдоров
 20 февраля 1921 — 25 марта 1921 — Мироненко
 25 марта 1921 — 18 мая 1921 — Бороздин
 19 мая 1921 — 15 ноября 1921 — Гапченко
 15 ноября 1921 — 31 марта 1922 — Микульский Семён

Начальники штаба дивизии 
 2 октября 1920 — 12 декабря 1920 — Квест
 21 декабря 1920 — 10 апреля 1921 — Антонович Александр
 10 апреля 1921 — 14 мая 1921 — Благосклонный
 15 мая 1921 — 24 мая 1921 — Иван Владимирович Тюленев
 24 мая 1921 — 6 сентября 1921 — Жемайтис
 6 сентября 1921 — 14 октября 1921 — Ляхницкий Владимир Алексеевич
 14 октября 1921 — 31 марта 1922 — Громбек Николай Владимирович

Командиры бригад 
 05.1921 —10.1922 — Иван Владимирович Тюленев

Примечания

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Советская кавалерия во время Гражданской войны